Lamothe (Landes)
 Lamothe (Haute-Loire)
ook:
Lamothe-Capdeville,  Tarn-et-Garonne
Lamothe-Cassel,  Lot 
Lamothe-Cumont,  Tarn-et-Garonne
Lamothe-en-Blaisy,  Haute-Marne
Lamothe-Fénelon,  Lot 
Lamothe-Goas,  Gers
Lamothe-Landerron,  Gironde 
Lamothe-Montravel,  Dordogne 

La Mothe-Achard,  Vendée 
La Mothe-Saint-Héray,  Deux-Sèvres

gemeenten met de naam La Motte
gemeenten met de naam Lamotte